Kreutzen ist der Name von Ortschaften:
 Kreutzen (Starkenberg), Ortsteil der Gemeinde Starkenberg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kreutzen (Munster), Bauerschaft des Ortsteils Trauen in der Gemeinde Munster (Örtze), Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Kreutzen, deutscher Name von Krojczyn, Ortschaft der Gmina Dobrzyń nad Wisłą, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Kreutzen ist der Name einer preußischen Adelsfamilie:
 Creytz (Adelsgeschlecht) (früher Kreytzen oder Kreutz sowie Creuez, Creutz, Creutzen, Creytzen oder Kreutzen)
 Melchior von Kreutzen und seine Nachkommen besaßen bis 1719 das ostpreußische Pełkity

Siehe auch:
 Kreuzen